Locherbach steht für:

 Locherbach, rechter Zufluss der Asdorf nach Hahnhof, Ortsgemeinde Niederfischbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz, siehe Löcherbach (Asdorf)
 Locherbach (Schächen), rechter Zufluss der Schächen bei Witerschwanden, Gemeinde Spiringen, Kanton Uri
 Locherbach (Siders), Quartier der Gemeinde Siders, Bezirk Siders, Kanton Wallis

Siehe auch:
 Lochbach
 Löcherbach
 Löchergraben